

Patronyme 
 Anna Komorowska, (1953-), est une première dame polonaise.
Anne Komorowska (1946-) est la mère de Mathilde d'Udekem d'Acoz, Reine consort des Belges.
 Liliana Komorowska, (1956-) est une actrice et réalisatrice polonaise.
 Maja Komorowska, (1937-) est une actrice polonaise.

Homonymie
Homonymie de patronyme